Nikolaus Federmann, explorateur
 Georges Yoram Federmann, psychiatre